Slovo interval označuje zcela obecně rozsah hodnot daný dolní a horní mezí sledované entity v mnoha oborech lidské činnosti.

Slovo má celou řadu různých významů:

 interval (matematika) – rozsah čísel v matematice
 interval (hudba) – rozmezí mezi dvěma tóny v hudbě, tedy rozsah zvukový (běžně používán kupř. pro operní zpěv) 
 časoprostorový interval – označení vzdálenosti mezi dvěma událostmi používané v teorii relativity, jeho zvláštními případy jsou:
 prostorupodobný interval (nebo interval prostorového charakteru)
 časupodobný interval (nebo interval časového charakteru)
 světelný interval (nebo interval světelného charakteru, izotropní interval, nulový interval)
 časový interval – termín používaný kupř. v městské hromadné dopravě (souvisí s časovou periodou)
 Interval.cz – internetový magazín

Externí odkazy